Plusieurs dames des maisons comtale et ducale de Bourgogne se prénommèrent Blanche :

Blanche de Bourgogne (1288-1348) - Fille du duc de Bourgogne Robert II et d'Agnès de France - Épouse du comte de Savoie Édouard I le Libéral
Blanche de Bourgogne (v. 1296-1326) - Fille du comte palatin de Bourgogne Othon IV et de la comtesse d'Artois Mathilde dite Mahaut - Épouse du roi de France Charles IV le Bel (roi Charles I de Navarre)

Homonymie dynastique